Zawody w żeglarskiej klasie jole dwunastostopowe podczas IX Letnich Igrzysk Olimpijskich odbyły się w dniach 2–9 sierpnia 1928 roku na wodach Zuiderzee.

Informacje ogólne 
Do zawodów zgłosiło się dwadzieścia załóg reprezentujących tyleż krajów.

Zawody składały się z łącznie z ośmiu wyścigów, z których pierwsze cztery stanowiły eliminacje, a każdy z nich był podzielony z kolei na dwa dziesięcioosobowe starty. Do finałowych czterech awansowała jedynie najlepsza dziesiątka – punkty były przyznawane za miejsca zajęte na mecie, liczba punktów równa była zajętej lokacie, a na wynik końcowy składała się suma wszystkich punktów, przy czym wyższą lokatę zajmował jacht o mniejszej liczbie punktów. Zwycięzcą całych regat zostawał zawodnik, który wygrał najwięcej wyścigów. W przypadku remisu o końcowej kolejności decydowała większa liczba wyższych lokat.

Dzięki zwycięstwu w czterech wyścigach w całych regatach triumfował Szwed Sven Thorell.

Eliminacje

Finały

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928